Holze ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Holze (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Heinrich Holze (* 1955), deutscher lutherischer Theologe
 Henry Holze (1914–2008), deutscher lutherischer Theologe
 Jan Holze (* 1981), deutscher Sportfunktionär
 Karl-Heinz Holze (1930–2000), deutscher Fußballspieler
 Manfred Holze (1940–2000), deutscher Maler
 Oda-Gebbine Holze-Stäblein (* 1942), deutsche lutherische Theologin
 Rudolf Holze (* 1954), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Stefan Holze (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Holtze